Cristina García-Orcoyen Tormo (1948-), una política espanyola.
 Cristina García Rodero (1949-), una fotògrafa espanyola.